Ubaense – abitanti di São José de Ubá
Ubaense – abitanti di Ubá